Русла́н Суа́нов: Суанов, Руслан Владимирович (1953—2003) — советский футболист, нападающий.
 Суанов, Руслан Русланович (род. 1975) — российский футболист, нападающий. Сын Руслана Владимировича.
  (род. 1997) — российский футболист, нападающий. Сын Руслана Руслановича.